Willem Blaeu (1571-1638), Nederlands cartograaf. "Blaue" is een onjuiste spelling
 Joan Blaeu (1596-1673) Nederlands cartograaf en graveur, zoon van voornoemde
 Blauw (kleur), de kleur blauw in een verouderde spelling

 An der schönen blauen Donau, een Weense wals van Johann Strauss jr. uit 1867
 Der Blaue Reiter (schilderij), een schilderij van Wassily Kandinsky uit 1903
 Der Blaue Reiter, een kunststroming van expressionisten, opgericht door Kandinsky en Franz Marc te München in 1911
 Die Blaue Vier, een kunstenaarsgroep van Kandinsky, Lyonel Feininger, Alexej von Jawlensky en Paul Klee in 1924
 Der blaue Engel (1930), een Duitse zwart-wit speelfilm van Josef von Sternberg
 Das blaue Licht (1932), een Duitse zwart-wit speelfilm van (en met) Leni Riefenstahl
 Das Blaue Licht (1976), een Duitse film van Iris Gusner
 Blaue Reiter (nationaalsocialisme), een systeem waarmee in de Tweede Wereldoorlog beschermde joden konden worden aangeduid
 OSG Willem Blaeu, een scholengemeenschap te Alkmaar